Miejscowości w Polsce:
 Łukoszyno-Biki
 Łukoszyno-Borki